CEV-Pokal 2004/05 steht für:

 CEV-Pokal 2004/05 (Männer)
 CEV-Pokal 2004/05 (Frauen)